Экономическая академия () — высшее государственное учебное заведение Румынии, расположенное в городе Бухаресте. Является старейшим университетом экономики и торговли в Румынии.

История 

Основана 6 апреля 1913 в Бухаресте указом от короля Румынии Кароля I, как Высшая коммерческая и промышленная академия. Была первым высшим экономическим учебным заведением, созданным в Румынии. Первым ректором был математик А. Давидоглу.

В 1947 году академия была реорганизована и слита с Академией совместных исследований для создания Торгово-кооперативной академии. С августа 1948 года — Институт экономики и планирования, по аналогии с высшими учебными заведениями такого рода в СССР.

С 1967 года — Институт экономических наук и планирования стал одним из крупнейших высших учебных заведений в Румынии и Юго-Восточной Европе.

В 2012—2013 годах на одиннадцати факультетах академии обучалось 22684 студента.

Факультеты 
 Административного и общественного управления
 Бухгалтерский учёт и информационные системы управления
 Бизнес и туризм
 Экономическая кибернетика, статистика и информатика
 Сельское хозяйство, пищевая и экологическая экономика
 Финансы, страхование, банковское дело и фондовые биржи
 Торгово-экономический
 Бизнес — администрирование на иностранных языках
 Управление
 Маркетинг
 Международный бизнес и экономика.

Ныне один из самых популярных университетов в Румынии.

Ссылки 
 Сайт Бухарестской Экономической Академии

Высшие учебные заведения Румынии
Университеты Бухареста
Экономические университеты
Образование в Бухаресте
Академии (вузы)